QAR steht für:
 die Währung Katar-Riyal
 Die Funktion Quality Assurance Representative (Qualitätsbeauftragter)
 Quick access recorder, eine Sonderform des Flugschreibers (Datenprotokolle)
 IECEx Quality Assessment Report

Qar oder Q̕ar steht für:
 Qar, den 24. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ყ
 Q̕ar, einen weiteren Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ჴ

Abkürzung